

Персоналії 
 Кетрін МакФі — американська співачка, композитор, модель і акторка.
 Коді Сміт-Макфі (* 1996) — австралійський актор. Володар премії «Золотий глобус» (2022).
 Майк Макфі — колишній канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника, володар Кубка Стенлі.

Інше 
 Клан МакФі — клан МакДув-хіхе, клан МакДаффі, клан МакФір — один з кланів гірської Шотландії (Хайленду).